Пётр Адамович Гузин (1900, Ханженково — Ханженково) — передовик советского сельского хозяйства, председатель колхоза «Гигант» Тульского района Адыгейской автономной области (ныне — Республики Адыгея) Герой Социалистического Труда (06.05.1948).

Биография 
Родился в 1900 году в городе Ханженково Донецкой области. Восемнадцатилетним вступил в Красную армию, участвовал в разгроме белоказаков в Донбассе, басмачей в Средней Азии.

В канун коллективизации партия посылает донецкого рабочего, на Кубань. Находясь на руководящей партийной и хозяйственной работе, двадцатипятитысячник Гузин активно участвует в борьбе с кулачеством, в организации и укреплении колхозов в Майкопском и Тульском районах.

До войны П. А. Гузин был директором Майкопского овощемолочного совхоза, заместителем директора Майкопской опытной станции Всесоюзного института растениеводства, а в 1940 году был избран председателем абадзехского колхоза «Гигант».

В годы Великой Отечественной войны П. А. Гузин, работая председателем колхоза, многое сделал, чтобы обеспечить фронт хлебом и другими продуктами питания и для укрепления оборонительных рубежей. В указе Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1942 года говорится: За образцовое выполнение заданий Правительства по строительству укреплённых рубежей против немецких захватчиков и проявленное при этом мужество, наградить орденом «Знак Почёта» Гузина Петра Адамовича — председателя колхоза, бригадира землекопов.

.
 
9 августа 1942 года фашисты оккупировали Майкоп и Тульский район. П. А. Гузин уходит в партизанский отряд «За Родину № 1». Ни днём, ни ночью народные мстители не давали покоя фашистам.

За заслуги в организации партизанского движения и в борьбе с фашистскими захватчиками П. А. Гузин награждён медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

После освобождения района от фашистов Пётр Адамович вновь возглавляет колхоз «Гигант» и прилагает все свои силы, энергию, чтобы восстановить и поднять разрушенное хозяйство. По урожайности полей и продуктивности ферм Абадзехский колхоз «Гигант» был всегда впереди в Тульском районе.

Рекордный урожай собрали труженики колхоза в послевоенном 1947 году. 58-гектарный участок дал по 31,81 центнера озимой пшеницы с гектара. Высокий урожай был получен и на других участках.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1948 года председателю колхоза П. А. Гузину и звеньевой А. И. Зуевой (Улитиной) присвоены звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Работал директором лесозаготовительного участка Ростовского топливного отдела горисполкома (ГОРТОПа), председателем Абадзехского сельского Совета. Неоднократно избирался членом Тульского (позднее Майкопского) райкома партии и депутатом районного Совета народных депутатов.

В 1953 году переехал в город Донецк, работал заместителем начальника стройуправления № 7 треста «Донецкжилстрой».

В 1967 году награждён орденом Красного Знамени в честь 50-летия Великой Октябрьской Революции (28.10.1967).

Персональный пенсионер союзного значения, жил и умер в городе Ханженково Донецкой области.

Память 

 На могиле установлен надгробный памятник.
 Имя Героя золотыми буквами вписано на мемориальной доске в Краснодаре.

См. также 
Список Героев Социалистического Труда Адыгеи
 Список Героев Социалистического Труда (Губа — Гюрекян)
Список Героев Социалистического Труда (Краснодарский край)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Указ ПВС от 21.02.1942, Указ ПВС от 21.02.1942 (публикация текста в газете Известия)
 Указ срт.10 п.38. Гузин П. А.
Персоналии:Адыгея
Персональные пенсионеры союзного значения
Персоналии:Донецкая область
Директора совхозов
Председатели колхозов
Председатели сельских советов РСФСР
Депутаты районных советов РСФСР
Члены КПСС
Герои Социалистического Труда Адыгеи
Герои Социалистического Труда Краснодарского края